Vignola puede referirse a los siguientes artículos:

 Vignola, ciudad italiana en la provincia de Módena
 Jacopo Vignola, arquitecto y tratadista italiano
 Vignola-Falesina, localidad y comuna italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio